Søllested (plaats), plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Lolland.
 Søllested (parochie, Assens), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Assens.
 Søllested (parochie, Lolland), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Lolland.